Vígh József (1916–2011) bűvész, elektroműszerész
 Vígh József (1930–2011) jogász, kriminológus, egyetemi tanár
 Vígh József (1946) román válogatott labdarúgó, edző